Giancarlo Bolognesi – accademico e glottologo italiano
 Giancarlo Bolognesi – calciatore italiano